El Níger va competir per tercera vegada als Jocs Olímpics en els de l'estiu del 1972 a Munic (Alemanya Occidental). Va ser la seva primera medalla en aquesta competició i l'única fins al moment.

Medalles

Bronze 
 Issaka Daborg — Boxejador

Resultats

Boxa

Pes mitjà lleuger (63,5 kg) 
 Issaka Daborg
 Ronda 1 - Guanya Odartey Lawson, de Ghana
 Ronda 2 - Guanya Park Tai-Shik, de Corea del Sud
 Quarts de final - Guanya Kyoji Shinojara, del Japó
 Semifinals - Perd davant Angel Angelov, de Bulgària →  Bronze

Pes de la categoria mitjana (71 kg) 
 Issoufou Habou
 Ronda 2 - Perd davant Mohamed Majeri, de Tunísia

Referències 

 Base de dades de resultats del COI

Níger als Jocs Olímpics